Lange Klinge steht für folgende Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Lange Klinge (Bernbach), linkes Nebental zum Bernbach (zum Epbach) in Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Lange Klinge (Lochbach), rechte Nebenklinge zum Lochbach (Nassach) gegenüber Baiereck, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg